Щепанський Олег Володимирович (1976—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Роберт Щепанський — польський перебієць, ломус та паверліфтер.
 Ян Щепанський — польський соціолог.
 Ян Юзеф Щепанський — польський письменник, репортер, есеїст, перекладач, кіносценарист.